Kabinett René steht für folgende Regierungen der Seychellen:

 Kabinett René I
 Kabinett René II
 Kabinett René III
 Kabinett René IV
 Kabinett René V
 Kabinett René VI